Кампу-Верди ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Мату-Гроссу. Входит в экономико-статистический  микрорегион Примавера-ду-Лести. Население составляет 25 533 человека на 2006 год. Занимает площадь 4 794,555км². Плотность населения - 5,3 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 481.833.772,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 22.182,85 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,800 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Мату-Гросу